Ames Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ames Pond (Maine), im Hancock County
 Ames Pond (Massachusetts), im Norfolk County